

Населені пункти та їхні частини
 Орлув — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Орлув — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Орлув — село в гміні Ястшомб Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Орлув — село в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Орлув — частина села Естерка в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки